Espuelas de galán puede referirse a:

El nombre común de la planta Consolida ajacis.
El nombre común de la planta Consolida orientalis.
El nombre común de la planta '''''Consolida pubescens.